Plaza Porticada puede referirse a:
 Plaza de Pedro Velarde, ubicada en Santander, España.
 Plaza Porticada de Mariturri, en Vitoria, Álava, España.